Ambrózi Jenő, id. (1918–1985) súlyemelő, edző
Ambrózi Jenő, ifj. (1949) súlyemelő